Кисин — еврейская фамилия.

 Кисин, Борис Моисеевич (1899—1986) — советский книжный график, теоретик полиграфии, поэт.
 Кисин, Вениамин Моисеевич (1897—1922) — русский поэт, брат Б. М. Кисина.
 
 Кисин, Евгений Игоревич (род. 1971) — советский и британский пианист.
 Кисин, Марк Владимирович (1924—2000) — учёный в области судебно-медицинской экспертизы, доктор медицинских наук.
 Кисин, Самуил Викторович (позже Киссин, псевдоним Муни; 1885—1916) — русский поэт.

 Кисина, Юлия Дмитриевна (род. 1966) — российская и немецкая художница и писательница.